В соревнованиях по хоккею среди мужчин на зимних Олимпийских играх 1936 принимали участие 16 команд, имеющих в заявке по 12 хоккеистов.

Франц Ченгей, Фриц Деммер, Зепп Гебл, Ламберт Ноймайер, Оскар Новак, Франц Шюслер, Эмиль Зайдлер, Виллибальд Станек, Ханс Татцер, Ханс Трауттенберг, Рудольф Войта, Герман Вайс

Вальтер Бастени, Роберт Боден, Фернан Карез, Луи Де Риддер, Роджер Бюро, Вилли Крайц, Джозеф Лекенс, Жорж Путманс, Карлос Ван ден Дрисше, Пьер Ван Рейшут

Максвелл Дикон, Кеннет Фармер, Хью Фаркуарсон, Джеймс Хаггарти, Уолтер Китчен, Рэймонд Милтон, Динти Мур, Герман Мюррей, Arthur Nash, Дэвид Невилл, Ральф Сен-Жермен, Александр Синклер, Билл Томсон

Йозеф Богач, Алоис Цетковский, Громадка, Карел, Драгомир Джиротка, Зденек Джиротка, Ян Кошек (хоккей), Олдржих Кучера, Йозеф Малечек, Ян Пека, Ярослав Пушбауэр, Иржи Тожичка, Ладислав Трояк, Вальтер Ульрих

Филипп Бояр, Пьер Кларет, Марсель Кутте, Мишель Делезаль, Жан-Пьер Хагнауэр, Альберт Хасслер, Лакарьер, Жак , Пьер Лорин, Жак Мориссон, Мишель Паккар, Ги-Пьер Вольперт

Руди Болл, Вильгельм Эггингер, Вернер Георг, Густав Енеке, Карл Кегель, Алоис Кун, Филипп Шенк, Герберт Шибукат, Георг Штробл, Пауль Траутманн, Иоахим фон Бетманн-Холвег, Тони Видеманн

Александр Арчер, Джимми Борланд, Эдгар Бренчли, Джимми Чаппелл, Джон Кауард, Гордон Дейли, Джерри Дэйви, Карл Эрхардт, Джимми Фостер, Джек Килпатрик, Арчибальд Стинчкомб, Роберт Уайман

Миклош Барча, Иштван Чак, Матьяш Фаркаш, Андраш Гергели, Ласло Гергели, Бела Харай, Фригьес Хелмеци, Золтан Дженей, Шандор Мадьяр, Шандор Миклош, Ференц Моностори, Ласло Рона, Ференц Шамоши

Джанмарио Барони, Игнацио Диониси, Аугусто Героса, Марио Майокки, Камилло Мусси, Франко Росси, Джованни Скотти, Децио Тровати, Луиджи Цуккини, Марио Цуккини

Алексей Аузиньш, Янис Бебрис, Робертс Блукис, Арвидс Юргенс, Герберт Кушкис, Робертс Лапайнис, Карлис Паэгле, Арвидс Петерсонс, Адольфс Петровскис, Янис Розитис, Леонид Ведейс

Мечислав Каспржицкий, Адам Ковальски, Владислав Кроль, Виталис Людвичак, Чеслав Марчевчик, Хенрик Пшездзецкий, Соколовский, Юзеф Стоговский, Роман Ступницки, Анджей Волковский, Эдмунд Зелинский

Андерссон, Стиг, Свен Бергквист, Герман Карлссон, Рубен Карлссон, Хольгер Энгберг, Эриксон, Оке, Леннарт Хеллман, Торстен Йонке, Вильгельм Ларссон, Ингве Лильеберг, Бертиль Лунделль, Бертиль Норберг, Вильгельм Петерсен

Томас Мун, Фрэнсис Шонесси, Филип Лабат, Пол Роу, Фрэнсис Спейн, Элбридж Росс, Гордон Смит, Фрэнк Стаббз, Джон Гаррисон, Джон Лакс, Огаст Каммер

Фердинанд Каттини, Ханс Каттини, Хеллер, Отто, Арнольд Хирц, Эрнст Хуг, Чарльз Кесслер, Герберт Кесслер, Альберт Кюнцлер, Адольф Мартиньони, Томас Плейш, Оскар Шмидт, Биби Торриани

Кеничи Фуруя, Масахиро Хаяма, Сусуму Хирано, Тейджи Хонма, Тацуо Итикава, Синкити Камей, Кодзуэ Киношита, Масатацу Китадзава, Тосихико Седзи

Примечания

Ссылки 

 
 
 Hockey Hall Of Fame page on the 1936 Olympics
 

списки участников
1936